Mala Plana je lahko:
 Mala Plana, Gospić (Hrvaška)
 Mala Plana, Prokuplje (Srbija)
 Mala Plana, Smederevska Palanka (Srbija)